Der Hintergebirgsradweg (R9) ist ca. 46 km langer Rundkurs in Oberösterreich im Nationalpark Kalkalpen. Er verläuft zu einem Großteil der Strecke auf der 1971 stillgelegten Trasse der Waldbahn Reichraming von Reichraming bis Unterweißwasser.

Streckenverlauf 

Er beginnt in Reichraming am Bahnhof. Der Weg führt durch die Schlucht des Reichramingbaches. Auf der Strecke Anzenbachschranken – Unterweißwasser werden 12 Tunnel durchfahren (darunter drei mit 200–290 m Länge). Bei Weißwasser, einer ehemaligen Bergwerkssiedlung, endet der eben ausgebaute Radweg auf der Bahntrasse. Für den Rundweg sind nun 200 Höhenmeter auf fünf Kilometern zu überwinden. Der Weg führt dann über Brunnbach und entlang des Plaißabach zurück nach Reichraming.

Weblinks 
 R9 auf www.oberoesterreich.at
 Hintergebirgsradweg: Reichraming – Unterweißwasser – Brunnbach auf www.bahntrassenradwege.de

Einzelnachweise 

Radwanderweg in Oberösterreich
Radweg auf ehemaliger Bahnstrecke in Österreich